Der Begriff Opernpartie bezeichnet:

 eine Rolle in einer Oper, die mit einem Opernsänger oder einer -sängerin besetzt wird.
 die Schachpartie Morphy – Karl von Braunschweig und Graf Isoard, die 1858 während einer Opernaufführung gespielt wurde.